Plenzat ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Plenzat (1882–1945), deutscher Pädagoge und Volkskundler
 Kurt Plenzat (1914–1998), deutscher Hauptmann und Luftwaffenoffizier